Szentkút lehet:
Szentkút (Heiligenbrunn), település Ausztriában
Szentkút (korábban Mecsekszentkút), Pécs városrésze
Szentkút, település Mátraverebély mellett.
Tétszentkút település Győr-Moson-Sopron megyében
Doroszlói Szentkút, Mária-kegyhely Doroszló faluban (Szerbiában, Vajdaságban).
Szentkút lap, A nemzeti kegyhely alcímmel évente kétszer megjelenő színes folyóirat 2008-tól, melyet a ferences rend ad ki.

Lásd még 
 Szentkutak Magyarországon